Havener steht für:

 Mount Havener, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Thorsten Havener (* 1972), deutscher Mentalist, Zauberkünstler und Buchautor